ТКХ — многозначная аббревиатура:
 ТКХ — Творческий коллектив художников
 ТКХ — тарифно-квалификационные характеристики

См. также 
 ТКХП — Тульский комбинат хлебопродуктов
  — аббревиатура латиницей